Vila Cova à Coelheira peut désigner :

Portugal 
 Vila Cova à Coelheira, une des paroisses civiles de la municipalité de Seia, située dans le district de Guarda ;
 , une des paroisses civiles de la municipalité de Vila Nova de Paiva, située dans le district de Viseu et qui fut une commanderie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Voir aussi 
 Page d'homonymie